AMU steht für:
 Adam-Mickiewicz-Universität Posen, eine polnische Universität
 Afro-Madegassische Union, ein politisch-wirtschaftliches Bündnis mehrerer afrikanischer Staaten
 Agentur zur Modernisierung der Ukraine, eine Nichtregierungsorganisation
 Air Macau, den ICAO-Code einer chinesischen Fluggesellschaft
 Aix-Marseille Université, eine französische Universität, siehe Universität Aix-Marseille
 Akademie der musischen Künste in Prag, eine tschechische Universität
 Asian Monetary Unit, einen Währungskorb
 Astronaut Maneuvering Unit, einen Raketenrucksack der NASA
 Atomare Masseneinheit, eine Maßeinheit für Atom- und Molekülmassen
 Augen-Make-up, siehe Lidschatten
 Austrian Marketing University of Applied Sciences, eine Fachhochschule in Österreich

Amu steht für:
 Amu (Togo), ein Fluss in Togo

Amu ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Amu (1933–2010), nigerianischer Sprinter
 Afridun Amu (* 1987), afghanischer Surfmeister
 Ephraim Amu (1899–1995), ghanaischer Komponist und Musikwissenschaftler

amu steht für:
 Guerrero-Amuzgo (ISO-639-3-Code), Varietät der Amuzgo-Sprache in Mexiko

AMU